Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону  одржано је 4. и 5. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинга 2015. није бранио Британац Грег Радерфорд.

Кратак коментар 
У финалј Џарион Лосон је преузео вођство са 8,37 метара на четвртом скоку такмичења. Рушвал Самаи је скочио 8,25 метара а најближи Лосону у следећем скоку био је светски првак из 2013. Александар Мењков са 8,27 метара, који у следећих 5 није имао ниједан исправан скок. Другим скокон у другом кругу Луво Мањонга скочио је 8,48 метара. Лосон је скочио на 8,43 метра, два скока касније, 8,40 метара у трећем колу и 8,44 метара у финалном колу, али није успео да стигне Мањонга. Самаи је у петом колу скочио 8,27 метара како би добио шансу за бронзу, што је потврдио се 8,22 метара у финалном колу.

Земље учеснице 
Учествовала су 32 такмичара из 23 земље.

  АНА (1)
 Аруба 1
 Аустралија 2
 Бермуди 1 
 Бразил 1
 Грчка 1
  Италија 1
  Јамајка 2
  Јужна Кореја 1
  Јужноафричка Република 3
  Кина 3
  Куба 2
  Мароко 1
  Немачка 1
  Пољска 1
  САД 3
  Србија 1 
  Украјина 1
  Уругвај 1
  Финска 1
  Чешка 1
  Шведска 1
  Шпанија 1

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
Стање 2. август 2017.

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у скоку удаљ пре првенства (3. августа 2017), имали су следећи пласман.. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2017.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-1)

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама су 32 такмичара подељени две групе по 16. Квалификациона норма за финале износила је 8,05 метара (КВ), коју је прескочило 8 такмичара, а осталa 4 у финале се пласиралa на основу постигнутог резултата (кв).,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2017. сајт ИААФ
 Резултати у скоку удаљ на сајту ИААФ 

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном